Вале́рий Ю́рченко: Юрченко, Валерий Андреевич (род. 1953) — советский легкоатлет-спринтер.
 Юрченко, Валерий Иванович (род. 1943) — советский, украинский и российский артист.